Вацлав III Пшемисл или Вацлав III Чешки  (; Праг, 6. октобар 1289. — Оломоуц, 4. август 1306) је био краљ Угарске (као Ладислав -{V}-) (1301—1305) и краљ Чешке (Бохемије) (1305—1306).

Син је Вацлава II, краља Чешке и Пољске и Јудите Хабзбуршке, ћерке Рудолфа I Хабзбурга. Суочио се са проблемима унутрашњих сукоба у Пољској и Угарској.

Последњи је мушки краљ Чешке из династије Пшемисловића. Његова сестра Елишка Пшемисловна се удала за Јована Луксембуршког, који је постао краљ Чешке на основу њеног права на трон.

Краљевина Угарска 

Његов отац је прихватио угарску круну у његово име 1301. године. Крунисан је 27. августа 1301. у Секешфехервару за краља Угарске и узео је тада владарско име Ладислав V. У то време краљевина Угарска је била дефакто подељена на неколико целина, а Вацлав је прихваћен за краља само код кнежева данашње Словачке и Градишћа. Међутим у Словачкој кнежеви мењају страну и почињу 1303. да подржавају анжујског претендента Карла I Роберта.

Услед тога млади Вацлав III који је боравио у Будиму, је писао свом оцу у Праг тражећи помоћ. Вацлав II је дошао са великом војском и преузевши круну и младог Вацлава вратио се у Чешку. Иван Гисинг је постао намесник, који је владао деловима Угарске у име Вацлава III. Када му је умро отац, тада је Вацлав III одлучио 6. децембра 1305. да се одрекне угарске круне и предао ју је свом рођаку, баварском војводи Отону III из династије Вителсбаха. Отона, који је крунисан као Бела V, је подржавао само Иван Гисинг, па је Отон био утамничен 1307. у Ердељу, а абдицирао је 1308. године. Тиме је Карло I Роберт дефинитивно постао краљ Угарске. У угарској историографији Вацлав се води као противкраљ тако да се као Ладислав V рачуна Ладислав V Посмрче, краљ Угарске (1440—1457) и Чешке из 15. века.

Пољска 

Вацлав III је желео да полаже наследно право на пољски трон. Кренуо је у поход у Пољску, али убијен је под мистериозним околностима у Оломуцу у Моравској 4. августа 1306. године.

Породично стабло

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1289.
Умрли 1306.
Чеси
Краљеви Чешке
Краљеви Угарске
Пшемисловићи
Пражани